Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Hobart International) van 2014 vond plaats van 5 tot en met 11 januari 2014 in de Australische plaats Hobart. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jelena Vesnina was als derde geplaatst. Zij bereikte de tweede ronde, waarin zij in haar partij tegen kwalificante Estrella Cabeza Candela tijdens de derde set de strijd moest opgeven wegens een heupblessure.

Grote verrassing van het toernooi was Garbiñe Muguruza, nummer 63 op de wereldranglijst. Om te beginnen had zij zich via het kwalificatietoernooi moeten plaatsen voor het hoofdtoernooi. Daar versloeg zij in de eerste drie ronden steeds een Belgische speelster, achtereenvolgens lucky loser An-Sophie Mestach, Yanina Wickmayer (die in de eerste set van de tweede ronde afhaakte wegens een virusziekte) en de als tweede geplaatste Kirsten Flipkens in de derde ronde, om vervolgens op te rukken naar de finale.

In de andere helft van het speelschema plaatste Klára Zakopalová (WTA-35) zich voor de finale, nadat ze in de halve finale het eerste reekshoofd, de Australische Samantha Stosur, had uitgeschakeld. Beide finalistes gingen de eindstrijd aan zonder nog een set te hebben hoeven prijsgeven.

Kwalificante Garbiñe Muguruza uit Spanje won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Tsjechische Klára Zakopalová in twee sets. Muguruza wist voor het eerst in haar carrière een WTA-enkelspeltitel op haar naam te schrijven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi. Een jaar eerder won zij hier in Hobart het dubbelspeltoernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck (WTA-112), die zich via het kwalificatietoernooi een weg naar de hoofd­tabel had moeten banen, moest in de eerste ronde de duimen leggen voor de Australische Casey Dellacqua (WTA-142), die via een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Garbiñe Muguruza en María Teresa Torró Flor waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Marina Erakovic en Zheng Jie, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Monica Niculescu en Klára Zakopalová won het toernooi. Nadat zij niet alleen het eerste maar ook het vierde reekshoofd hadden geklopt, versloegen zij in de finale het als tweede geplaatste koppel Lisa Raymond en Zhang Shuai in de match-tiebreak, nadat ook de tweede set al in een tiebreak was geëindigd. Het was hun tweede gezamenlijke titel, in twee opeenvolgende weken. Niculescu had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zakopalová ook twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hobart 2014
Hobart